Umgang steht für
 Umgang, siehe Soziale Interaktion
 Chorumgang in Kirchengebäuden
 Umgang, ein veraltetes Wort für Prozession

Siehe auch:
 Umgehung
 Bypass
 Umgangs, ein Gemeindeteil von Sigmarszell im schwäbischen Landkreis Lindau (Bodensee)